Ben Sullivan ist der Name von

* Ben Sullivan (Liedermacher) (* 1987), österreichischer Liedermacher und Gitarrist
 Ben Sullivan (Schauspieler), Schauspieler
 Ben Sullivan (Basketballspieler), US-amerikanischer College Basketballspieler
 Ben Sullivan (Basketballtrainer), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Benjamin W. Sullivan, US-amerikanischer Bodenkundler und Biogeochemiker
 Ben O'Sullivan, irischer Fußballspieler